Cupa Africii de Sud, sau cunoscută după denumirea actuală Cupa Nedbank din motive de sponsorizare, este un turneu de fotbal eliminatoriu pentru cluburile din Africa de Sud. A început în 1971 și este al doilea turneu ca mărime după Premier Soccer League și cea mai importantă cupă din cele trei cupe (Cupa Ligii și Cupa MTN 8, fiind celelalte două).

Istoric
Fondată în 1971 cu numele de Life Challenge Cup, și-a schimbat succesiv denumirea din motive de publicitate și sponsorizare.

- 1971 - 1975 : Life Challenge Cup

- 1976 - 1977 : Trofeul Benson și Hedges

- 1978 - 1987 : Mainstay Cup

- 1988 - 2001 : Bob Save Super Bowl

- 2003 - 2007 : ABSA Cup

- 2008 - până în prezent : Nedbank FA Cup

În sezoanele 1997 și 2002 cupa nu s-a jucat.

Format 
<small>

Câștigătorii primesc premii în valoare de 7 milioane R. De asemenea, câștigătorul competiției va avea drept de participare din sezonul următor la Cupa Confederației CAF.
<small>

Trofee

Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe finale.

Vezi și 
Premier Soccer League
Cupa MTN 8

Referințe

Legături externe 
Premier Soccer League
South African Football Association
Confederation of African Football

Fondări în 1971
Fotbal în Africa de Sud
Cupe naționale de fotbal